Manhunt − gra komputerowa
 Man Hunt − film z 1941 r. w reżyserii Fritza Langa, w Polsce znany pt. Polowanie na człowieka
 Man Hunt − film z 1985 r. w reżyserii Fabrizio De Angelis
 Manhunt – Polowanie − film z 2008 r. w reżyserii Patrika Syversena